Лиллестрём () — город, административный центр коммуны Шедсму, Норвегия.
 Лиллестрём — футбольный клуб.